Torso puede designar:

 al cuerpo humano excluyendo las extremidades, también llamado tronco; o
 a una representación escultórica de esta parte del cuerpo.

Torso también podría referirse a:

Personas 

 Giacopo del Torso (1350-1414), eclesiástico italiano.

Geografía, lugares 

 Turning Torso, rascacielos residencial de 190 metros de altura y 54 plantas, situado en la ciudad sueca Malmö.

Obras artísticas 

 Torso del Belvedere, estatua de un desnudo masculino firmado por el escultor ateniense Apolonio de Atenas.
 Torso, efecto de sol, cuadro de Pierre-Auguste Renoir.

Criminilogía 

 Asesino de los torsos de Cleveland, asesino en serie no identificado que mató y desmembró al menos a doce víctimas, cuyos cadáveres dejó en la zona de Cleveland, Ohio, en los años 1930.
 Asesino de los torsos del Támesis, asesino en serie desconocido y nunca capturado, que operó en la Inglaterra victoriana, esencialmente a fines de la década de los ochenta (), y cuyo método de eliminación de cadáveres —todos ellos femeninos— consistía en trozar los cuerpos y diseminar los restos en zonas próximas al río Támesis, proceder que le valiera su alias criminal.